Hochstetter ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Adam Hochstetter (1668–1717), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Astrid Hochstetter (* 1979), deutsche Eiskunstläuferin
 Carl Christian Hochstetter (1818–1880), deutscher Chemiker, Botaniker und Unternehmer

 Eduard Hochstetter (1823–1902), deutscher Theologe und Heimatkundler
 Egbert Wilhelm von Hochstetter (1868–1906), österreichischer Bergingenieur
 Erich Hochstetter (1888–1968), deutscher Philosoph

 Franz Hochstetter (1880–1948), deutscher Nationalökonom
 Gustav Hochstetter (1873–1944), deutscher Schriftsteller und Dichter
 Irene Hochstetter-Lackner (* 1973), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Jakob Hochstetter (1812–1880), deutscher Architekt und Hochschullehrer

 Max Hochstetter (1877–1968), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Christian Hochstetter (1825–1881), deutscher Botaniker

Siehe auch:
 Hochstätter
 Höchstädter
 Höchstätter
 Höchstetter
 Karin Hochstatter (* 1960), deutsche Bildhauerin und Medienkünstlerin